Cisternesi – abitanti di Castello di Cisterna
Cisternesi – abitanti di Cisterna d'Asti
Cisternesi – abitanti di Cisterna di Latina